Ашот Зарэевич Ме́лик-Шахназаря́н (; 2 октября 1931, Тбилиси — 18 января 2004, Ереван) — советский и армянский дипломат, общественный деятель, один из основателей Панармянских игр.

Биография 
 1950—1956 — окончил МГИМО по специальности международное право.
 1969—1971 — высшую дипломатическую школу.
 1981—1982 — дипломатическая академия, обучающее курсы для высокопоставленных дипломатов (г.Москва).
 1987—1989 — первый консул отдела анализа и планирования министерства иностранных дел СССР.
 1989—1992 — полномочный представитель посольства Советского Союза в Мали.
 1992—1994 — советник министра иностранных дел Армении.
 1994—1995 — постоянный представитель Армении при европейском отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
 1995—1998 — директор департамента международных организаций.
 1998—2000 — посол по особым поручениям.
 2001—2004 — посол Армении в Мексике и на Кубе.

Другие данные 
 1989 — был удостоен высокого дипломатического звания СССР — ранга чрезвычайного и полномочного посланника.
 1996 — публично выдвинул идею проведения всеармянских спортивных игр в Париже.
 1997 — стал первым президентом всемирного комитета Панармянских игр.
 Принимал участие в подготовке и проведении Игр XXII Олимпиады в Москве.
 Занимал посты президента Федерации фехтования Армении, председателя национального комитета «Честная игра», вице-президента национального олимпийского комитета, члена бюро комитета по развитию спорта Совета Европы, а также национального посла спорта при этой европейской организации.
 Автор автор ряда книг на политические и спортивные темы.

Ссылки 
 Гордость армянской дипломатии

Послы Армении в Мексике
Послы Армении на Кубе
Публицисты Армении
Дипломаты СССР
Выпускники МГИМО